Бекбузаров — ингушская фамилия. Известные носители:
 Бекбузаров, Сослан-бек Сосуркоевич (1865—1930) — генерал-майор российской Императорской армии, полный кавалер Георгиевского Креста.

 Бек-Бузаров, Магомет Иналович — участник Первой мировой войны, всадник Ингушского конного полка «Дикой дивизии», полный Георгиевский кавалер.